B89 peut faire référence à :
 Bundesstraße 89, une route fédérale allemande reliant Einhausen à Stockheim ;
 Parasitose, sans précision, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres